Cape River ist der Name folgender Flüsse:

Cape River (Burdekin River), Nebenfluss des Burdekin River in Queensland, Australien.
Cape River (Neuseeland), Nebenfluss des Opouawe River in Neuseeland.